Johan I Corsselaar (1310-1371), heer van Wittem
 Johan I van Anhalt (ca. 1260-1291), co-vorst van Anhalt-Bernburg (1287-1291)
 Johan I van Aragón (1350-1396), koning van Aragon (1387-1396)
 Johan I van Beieren (1329-1340), hertog van Neder-Beieren (1339-1340)
 Johan I van Bragança (1543-1583), hertog van Bragança
 Johan I van Brandenburg (ca. 1213-1266), markgraaf van Brandenburg (1220-1266)
 Johan I van Brunswijk-Lüneburg (ca. 1242-1277), hertog van Brunswijk-Lüneburg (1252-1277)
 Johan I van Castilië (1358-1390), koning van Castilië en Leon (1358-1390)
 Johan I van Holstein-Kiel (1229-1263), graaf van Holstein-Kiel (1239-1263)
 Johan I van Kleef (1419-1481), graaf van Kleef en Mark (1448-1481)
 Johan I van Mecklenburg, vorst van Mecklenburg (1226-1264)
 Johan I van Monferrato (1277-1305), markgraaf van Monferrato (1292-1305)
 Johan I van Nassau-Beilstein (?-1473), graaf van Nassau-Beilstein (1412-1473)
 Johan I van Nassau-Siegen (ca. 1339-1416), graaf van Nassau-Siegen (1350/51-1416)
 Johan I van Nassau-Weilburg (1309-1371), graaf van Nassau-Weilburg (1344-1371)
 Johan I van Neurenberg (ca. 1279-1300), burggraaf van Neurenberg (1297-1300)
 Johan I van Oost-Friesland (1528-1572)
 Johan I van Palts-Simmern (1459-1509), vorst van Palts-Simmern (1480-1509)
 Johan I van Palts-Zweibrücken (1550-1604), hertog van Palts-Zweibrücken (1569-1604)
 Johan I van Portugal (1357-1433), koning van Portugal (1358-1433)
 Johan I van Saksen (ca. 1249-1285), co-hertog van Saksen-Lauenburg (1260-1282)
 Johan I van Zweden (ca. 1201-1220), koning van Zweden (1216-1220)

Zie ook
 Jan I (doorverwijspagina)
 Johannes I (doorverwijspagina)